Jméno a příjmení Josef Schiller má více nositelů:

 Josef Schiller (botanik) – českoněmecký a rakouský botanik, (1877–1960)
 Josef Schiller (dělnický aktivista) – českoněmecký dělnický aktivista, později působící v USA, (1846–1897) 
 Josef Schiller (senátor) – československý politik, senátor za německé sociální demokraty v roce 1925

Odkazy

Reference